Siran (Cantal)
Siran (Hérault)

of

Sirhan Sirhan, de moordenaar van Robert F. Kennedy